Narlikar ist der Familienname folgender Personen:

 Amrita Narlikar, indische Politikwissenschaftlerin
 Jayant Vishnu Narlikar (* 1938), indischer Astrophysiker
 Mangala Narlikar (* 1946), indische Mathematikerin und Hochschullehrerin